pochwa – część osłony całkowitej otaczającej nasadę trzonu u grzybów
 pochwa − osłona, futerał na broń białą
 pochwa − żeński narząd rozrodczy
 pochwa człowieka − narząd rozrodczy kobiet
 pochwa liściowa − nasadowa część liścia niektórych roślin